Нойхаузен () — община в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Шпре-Найсе.  Занимает площадь 147,90 км².

Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является лужицкий.

Население

Сельские округа 
 Багенц (Bageńc)
 Габленц (Jabłoń)
 Грос-Дёбберн (Wjelike Dobrynje)
 Грос-Осниг (Wóseńk)
 Дрешниц-Казель (Drěžnica-Kózle)
 Зерген (Žargoń)
 Катлов (Kótłow)
 Кляйн-Дёбберн (Małe Dobrynje)
 Комптендорф (Górjenow)
 Коппац (Kopac)
 Лаубсдорф (Libanojce)
 Нойхаузен (Kopańce)
 Роггозен (Rogozno)
 Фрауэндорф (Dubrawka)
 Хазов (Hažow)

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга